„Narval” – francuski okręt podwodny z przełomu XIX i XX wieku
 „Narval” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Narval” – francuski okręt podwodny z okresu „zimnej wojny”
 Okręty podwodne typu Narval – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu „zimnej wojny”